

Вінона — місто, штат Нью-Джерсі
 Вінона — селище, штат Іллінойс

 Вінона — місто, штат Канзас
 Вінона — місто, штат Міннесота
 Вінона — місто, штат Міссісіпі
 Вінона — місто, штат Міссурі
 Вінона — місто, штат Техас